Арисейг — топоним Шотландии:
 Арисейг — залив;
 Арисейг — полуостров;
 Арисейг — населённый пункт.